Dialioideae – podrodzina roślin stanowiąca jedną z linii rozwojowych rodziny bobowatych (Fabaceae), dawniej plemię Dialineae w obrębie podrodziny brezylkowych Caesalpinioideae. Grupa wyodrębniła się przed podziałem bobowatych na bobowate właściwe i brezylkowe, ale już po powstaniu starszych linii obejmujących podrodziny Detarioideae, Cercidoideae i Duparquetioideae. 

Należy tu 17 rodzajów z około 85 gatunkami, z czego 28 gatunków należy do rodzaju Dialium. Należą tu rośliny zielne, krzewiaste i drzewiaste, w tym najwyższe drzewa lasów tropikalnych – Koompassia excelsa osiągające blisko 90 m wysokości. Rośliny z tego rodzaju spotykane są w lasach strefy międzyzwrotnikowej. Rośliny bez brodawek korzeniowych.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna podrodziny

 Wykaz rodzajów
 Androcalymma Dwyer 
 Apuleia Martius 
 Baudouinia Baillon 
 Dialium L. 
 Dicorynia Bentham 
 Distemonanthus Bentham 
 Eligmocarpus Capuron 
 Kalappia Kostermand 
 Koompassia Maingay 
 Labichea de Candolle 
 Martiodendron Gleason 
 Mendoravia Capuron 
 Petalostylis R. Brown 
 Poeppigia C. Presl 
 Storckiella Seemann 
 Uittienia Steenis 
 Zenia Chun

Przypisy